Robert Lowe – atleta paralimpico britannico
 Robert Lowe – calciatore austriaco
 Robert Lowe – calciatore inglese
 Robert Lowe – cantante statunitense
 Robert Lowe – statista britannico
 Robert Daniel Lowe – attore britannico

Pagine correlate 
 Robert Low